Acestórides () é o nome de várias pessoas da história clássica:

 Acestórides de Corinto (século IV a.C.) foi um nativo de Corinto que foi tornado comandante supremo de Siracusa pelos cidadãos da pólis siciliana de Siracusa em 320 a.C. e foi capaz de banir o tirano Agátocles da cidade. Acestorides deixou Siracusa em 319 a.C. e Sostrato se tornou o líder da cidade até Agátocles reconquistar a cidade em 317 a.C.
 Outro Acestórides, cuja data é desconhecida, escreveu quatro livros de histórias míticas relacionadas a todas as cidades () Nestes, ele deu muitos relatos históricos reais, bem como aqueles meramente fantásticos, mas os intitulou  ("mitos") para evitar calúnias e indicar a natureza agradável do trabalho. Foi compilado por Conon, Apolodoro, Protágoras e outros.

Pessoas do século IV a.C.
Naturais de Corinto Antiga